Командные соревнования по фехтованию на саблях среди женщин на XXXII летних Олимпийских играх состоялись 31 июля 2021 года на арене «Makuhari Messe». В турнире приняли участие 9 сборных. Командное первенство в фехтовании на саблях прошло в третий раз в рамках Олимпийских игр.

Сборная России, выступавшая под флагом национального олимпийского комитета, второй раз кряду выиграла командное первенство. По сравнению с Играми 2016 года, состав российской команды существенно обновился: единственной чемпионкой Олимпиады в Рио-де-Жанейро, выступившей в Токио, стала Софья Великая. София Позднякова выиграла свою вторую золотую медаль на XXXII летних Олимпийских играх, ранее одержав победу в личной сабле.

Команды Франции и Республики Корея впервые вошли в число призёров в данном виде программы. Сборная США, дважды попадавшая на пьедестал почёта, завершила выступления на стадии 1/4 финала, уступив француженкам.

Призёры

Расписание 
Время местное (UTC+9)

Ход соревнований

Медальные поединки

Примечания

Ссылки 
 Турнирная сетка на официальном сайте летних Олимпийских игр 2020 года